Die 5. FIFA Junioren-Fußballweltmeisterschaft (offiziell: III World Youth Championship for the FIFA/Coca-Cola Cup) fand vom 24. August bis zum 7. September 1985 in der Sowjetunion statt. Weltmeister wurde die Mannschaft aus Brasilien, das sich im Finale mit 1:0 nach Verlängerung gegen Spanien durchsetzen konnte.

Zum besten Spieler des Turniers wurde der Brasilianer Paulo Silas gewählt, Torschützenkönig wurde der Spanier Sebastián Losada mit drei Treffern.

Spielorte 
 Baku – Stalin-Stadion 
 Jerewan – Stadion Hrazdan 
 Leningrad – Kirow-Stadion 
 Minsk – Dinamo-Stadion 
 Moskau – Olympiastadion Luschniki 
 Oktemberyan
 Sumgait – Mehdi-Hüseynzadə-Stadion 
 Tiflis – Boris-Paitschadse-Stadion

Teilnehmer

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften ausgetragen. Die jeweils beiden Erstplatzierten aller Gruppen qualifizierten sich für das Viertelfinale.Alle Spiele außer Gruppe C zur Ortszeit (UTC+4, MESZ+3).

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

|}

Gruppe C 
Die Spiele dieser Gruppe zur Ortszeit (UTC+2, MESZ+1).

|}

|}

Gruppe D 

|}

|}

Finalrunde

Übersicht

Viertelfinale 

|}
*: Ortszeit (UTC+4, MESZ+3); **: Ortszeit (UTC+2, MESZ+1)

Halbfinale 
Alle Spiele ab Halbfinale zur Ortszeit (UTC+3, MESZ+2).
 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen der Junioren-WM 1985 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch.

Weblinks 
 Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1985 bei FIFA.com
 Technischer Bericht der FIFA: Teil 1 (PDF; 9,0 MB) – Teil 2 (PDF; 9,9 MB)

1985
Fußballveranstaltung 1985
Fußball (Sowjetunion)
Sportveranstaltung in der Sowjetunion